Бон-Вивер () — топоним:
 Бон-Вивер — населённый пункт в бразильском штате Токантис, входит в состав муниципалитета Эсперантина.
 Бон-Вивер — населённый пункт в бразильском штате Амазонас, входит в состав муниципалитета Баррейринья.
 Бон-Вивер — населённый пункт в бразильском штате Амазонас, входит в состав муниципалитета Маникоре.
 Бон-Вивер — населённый пункт в бразильском штате Баия, входит в состав муниципалитета Симойнс-Филью.